Шелли Джейн Хаммондс (; в замужестве Берстон (); род. 6 марта 1983 года в Вуллонгонге, Новый Южный Уэльс, Австралия) — австралийская профессиональная баскетболистка, которая выступала в женской национальной баскетбольной лиге. Играла на позиции центровой. Чемпионка ЖНБЛ (2011).

В составе национальной сборной Австралии принимала участие в чемпионате мира среди девушек до 19 лет 2001 года в Брно и молодёжном чемпионате мира 2003 года в Шибенике.

Ранние годы 
Шелли Хаммондс родилась 6 марта 1983 года в городе Вуллонгонг (штат Новый Южный Уэльс).

Профессиональная карьера

Карьера в национальной сборной

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте eurobasket.com
 Профайл на сайте archive.fiba.com

Баскетболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по баскетболу
Игроки «Сидней Пантерс»
Игроки «Сидней Юни Флэймз»
Игроки «Перт Линкс»
Игроки «Данденонг Рейнджерс»
Игроки «Буллин Бумерс»
Игроки «Аделаида Лайтнинг»